Hay varios ríos que llevan el nombre de Pra:

Río Pra, en el Principado de Asturias, España.
Río Pra, en Ghana.
Río Pra, en Rusia.